Ширвинтское районное самоуправление (, до 1995 — Ши́рвинтский райо́н) — муниципальное образование в Вильнюсском уезде на юго-востоке Литвы.

.

В 1998 году было массовое убийство в деревне Драучай, в результате которого погибло 10 человек и 1 человек был ранен.

Население

Населенные пункты 
 1 город — Ширвинтос;
 5 местечек — Багаславишкис, Гялвонай, Кернаве, Муснинкай и Зибалай;
 483 сельских населенных пункта.

Численность населения (2001):
 Ширвинтос — 7273 жителя.

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Ширвинтский район